Atchison ist der Familienname folgender Personen:

 David Rice Atchison (1807–1886), US-amerikanischer Politiker
 Tex Atchison (1912–1982), US-amerikanischer Country-Musiker

Atchison ist der Name folgender geographischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Atchison (Kansas), im Atchison County
 Atchison (Kentucky), im Taylor County
 Atchison Cove, im Fairfield County, Connecticut
 Atchison Village, im Contra Costa County, Kalifornien
 Atchison County (Kansas), Verwaltungseinheit
 Atchison County (Missouri), Verwaltungseinheit

Parks:
 Atchison County Park, im Atchison County, Kansas
 Atchison County State Park, im Atchison County, Kansas
 Atchison State Fishing Lake and Wildlife Area, im Atchison County, Kansas
 Atchison Topeka and Santa Fe Railway Depot Locomotive 5030 Historic Site, im Santa Fe County, New Mexico
 Atchison Village Park, im Contra Costa County, Kalifornien

Sonstiges:
 Atchison Branch, Fließgewässer im Johnson County, Tennessee
 Atchison and Eldorado Mine, Mine im Boulder County, Colorado
 Atchison Mine, Mine im Storey County, Nevada

im NRHP gelistete Objekte:
 Atchinson Santa Fe Freight Depot, in Atchison, Kansas, ID-Nr. 01001090
 Atchison County Memorial Building, in Rock Port, Missouri, ID-Nr. 87001578
 Atchison County Memorial Hall, in Atchison, Kansas, ID-Nr. 07000317
 Atchison Post Office, in Atchison, Kansas, ID-Nr. 72000484
 Atchison Village Defense Housing Project, Cal. 4171-x, in Richmond, Kalifornien, ID-Nr. 03000473
 Atchison, Topeka and Santa Fe Passenger and Freight Complex Historic District, in Fort Madison, Iowa, ID-Nr. 92000100
 Atchison, Topeka and Santa Fe Passenger Depot, in Colorado Springs, Connecticut, ID-Nr. 79000597
 Atchison, Topeka and Santa Fe Railroad Passenger Depot, in Leavenworth, Kansas, ID-Nr. 86001321
 Atchison, Topeka and Santa Fe Railway Company Depot and Locomotive No. 5000, in Amarillo, Texas, ID-Nr. 86002189
 Atchison, Topeka and Santa Fe Railway Depot, Panhandle, in Panhandle, Texas, ID-Nr. 03000326
 Atchison, Topeka and Santa Fe Railway Passenger and Freight Depot, in San Bernardino, Kalifornien, ID-Nr. 01000025
 Atchison, Topeka, and Santa Fe Pratt Truss Bridge, in Melvern, Kansas, ID-Nr. 03000364
 Atchison, Topeka, and Santa Fe Railroad Depot, in Los Lunas, New Mexico, ID-Nr. 79001562
 Atchison, Topeka, and Santa Fe Railroad Station, in Claremont, Kalifornien, ID-Nr. 82002188
 Atchison, Topeka, and Santa Fe Railway Steam Locomotive No. 3751, in Los Angeles, Kalifornien, ID-Nr. 00001178

Siehe auch:
 Atchison County Courthouse
 Etchison